Durfee ist der Familienname folgender Personen:
Benjamin Durfee (1897–1980), US-amerikanischer Computeringenieur
 Job Durfee (1790–1847), US-amerikanischer Politiker
 Minta Durfee (1889–1975), US-amerikanische Schauspielerin
 Nathaniel B. Durfee (1812–1872), US-amerikanischer Politiker